IX Mistrzostwa Europy w boksie kobiet odbyły się w dniach 31 maja - 7 czerwca w  Bukareszcie (Rumunia).

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Przypisy 

2014
2014 w boksie
2014 w Rumunii
Zawody sportowe w Bukareszcie